

Biografia 
Era figlia di Filippo II di Borgogna, duca di Borgogna e Turenna, e di Margherita III delle Fiandre.

Venne data in sposa a Guglielmo, figlio ed erede di Alberto I di Baviera. Il matrimonio venne celebrato a Cambrai il 12 aprile 1385. Alla morte del suocero nel 1404 Margherita divenne duchessa di Baviera e contessa d'Olanda, Hainaut e di Zelanda.

Diede alla luce una sola figlia:
 Giacomina (Quesnoy, 1401-Teilingen, 1436), contessa di Olanda, Hainaut e di Zelanda.

Onorificenze

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Ducato di Baviera
 Ducato di Borgogna

Altri progetti 

Margherita di Borgogna (1374-1441)
Dame dell'Ordine della Giarrettiera